Барон Фёдор Ива́нович Лидва́ль (Юхан Фредрик Ли́дваль, ;  —14 марта 1945) — русско-шведский архитектор шведского подданства и происхождения, академик Императорской Академии художеств.

Биография и семья 
Ф. И. Лидваль родился в Санкт-Петербурге. Его отец Юн Петтер Лидваль (1827—1886) родился в деревне Буде Лиденского прихода в Хельсингланде (по другим сведениям — в Медельпаде), приехал в Россию в 1859 году и со временем стал известным в Петербурге портным, главой крупной швейной мастерской «Иван Петрович Лидваль и сыновья» и поставщиком императорского двора. Мать — Ида Амалия Флешау (1844—1915) родилась в Петербурге в семье шведки Евы Лакстрем, родившейся в финском местечке Хаусярви, и Балтазара Флешау, столяра-краснодеревщика, который приехал в Россию из датской провинции Слагельсе, Южная Зеландия. Кроме Фредрика, в семье были также сыновья Эрик Леонард (1868—1940), Вильгельм Балтазар (1874—1924), Эдвард Теодор (1876—1937), Пауль Николас (1882—1963) и дочери Мария Ульрика (1877—1887) и Анна (1884— ?).

В 1882 году Ф. И. Лидваль окончил начальную школу при евангелической Шведской церкви Святой Екатерины, а затем Второе Петербургское реальное училище (в 1888 году). Два года занимался в Училище технического рисования барона Штиглица. Во время каникул Фёдор Лидваль, как и его братья, дважды проходил службу в Королевском лейб-гвардейском полку в Стокгольме.

В 1890—1896 годах Фёдор Лидваль был студентом архитектурного отделения Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств, где с 1894 по 1896 год учился в мастерской архитектора Л. Н. Бенуа. Окончил Высшее художественное училище со званием художника-архитектора.

Самый плодотворный период творчества Лидваля связан с Санкт-Петербургом. С 1899 года он стал членом Петербургского общества архитекторов. В 1907 году особая комиссия по присуждению премий за лучшие фасады присудила Лидвалю серебряную медаль за фасад дома Н. А. Мельцера (угол Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка) и почётный диплом за фасад доходного дома А. Ф. Циммермана (угол Каменноостровского проспекта и Вологодской улицы). С 1909 года Ф. И. Лидваль — академик архитектуры, член Императорской Академии художеств. В Санкт-Петербурге по его проектам построено более 30 зданий и сооружений.

В 1910—1917 годах Ф. И. Лидваль преподавал на архитектурном факультете Женского политехнического института, участвовал в издании архитектурно-художественного журнала, являлся членом многих конкурсных комиссий и сам участвовал в многочисленных конкурсах по проектированию различных построек. Так, например, в 1911 году он участвовал в конкурсе на проект здания Благородного собрания на Итальянской ул., д. № 27 (победил проект братьев Косяковых). В 1912 году Ф. И. Лидваль принял участие в закрытом конкурсе Правления Юго-Западной железной дороги на проект здания Киевского вокзала, получив вторую премию, а также в заказном конкурсе, проведенном Министерством путей сообщения и Академией Художеств на проект реконструкции здания Николаевского вокзала (в обоих конкурсах победили проекты В. А. Щуко). К 1915 году относятся ещё два конкурсных проекта: здания Волжско-Камского банка для Тифлиса (ул. Гудиашвили; здание построено П. А. Зурабяном) и для Киева (Крещатик, д. № 10; здание построено П. С. Андреевым), выполненных Лидвалем совместно с зодчим Г. А. Косяковым. В том же году Лидваль совместно с И. С. Китнером выполнили проект жилого дома для холостых работников Лысьвенского завода Пермской губернии (здание построено лысьвенским архитектором Ждановым).

В 1918 году, разорённый революцией, Ф. И. Лидваль уезжает в Стокгольм, куда годом раньше отправил семью.

Умер в 1945 году в результате кровоизлияния в мозг. Похоронен в Стокгольме на .

Семья 
Жена — Маргарет Фредерике Эйлерс (28 мая 1885 — 12 апреля 1962), дочь Германа Фридриха Эйлерса, переехавшего в Россию из Восточной Фрисляндии, крупнейшего петербургского садовода и торговца цветами. Брат Маргарет, Константин Германович Эйлерс, архитектор, построил в сотрудничестве с Лидвалем два здания, в том числе участвовал в постройке гостиницы «Астория».

Дети: Свен Юхан (12 марта 1909 — 30 июля 1975), Андерс Эрик (28 ноября 1911 — ?), Ингрид (1 августа 1913 — 26 февраля 2000).

Творчество 

Работы Лидваля стали играть значительную роль в архитектуре Санкт-Петербурга в 1900-е годы. На первом этапе своего творчества (1897—1907) он был ярким представителем стиля «северный модерн», его поиски в эти годы близки устремлениям скандинавских и финских зодчих. В то же время постройки Лидваля не противоречили исторически сложившемуся облику города. Доходный дом, известный также как «Дом Лидваль», построенный архитектором по заказу матери на Каменноостровском проспекте (1899—1904), одна из ранних его работ, обычно приводится в пример как образец жилого дома в этом стиле: «готические» окна, живописная асимметрия корпусов, различная по фактуре и цвету отделка, обилие декоративных элементов. Дом явился этапом в развитии петербургского зодчества и прославил архитектора. В этом доме (на третьем этаже, в квартире № 23) жил и сам Лидваль до своей вынужденной эмиграции в 1918 году, а на первом этаже дома размещалось его проектное бюро.

Получив широкое признание, Лидваль расширил поле деятельности. В сложной обстановке борьбы различных художественных течений и группировок архитектор обратился, как и многие его современники, к классике, но не утратил ничего из того, что им было найдено в период расцвета модерна. В здании Азовско-Донского банка на Большой Морской уже видна свойственная Лидвалю сдержанность, использование элементов классицизма. Левая часть здания (дом № 5) строилась в 1908—1909 годах, правая (дом № 3) — в 1912—1913 годах. Обе части здания связаны единым внутренним пространством, где располагались конторские помещения, но каждая из них получила самостоятельное решение фасада. Дом № 5 оформлен портиком из каннелированных в нижней части трехчетвертных ионических колонн с завершением, имитирующим треугольный фронтон с огромным венецианским окном. Фасад дома № 3 имеет более плоскостное решение, так как архитектор применил здесь пилястры.

Ф. И. Лидваль построил здания Азовско-Донского банка также и в других городах Российской империи (Астрахань, Саратов, Харьков).

Начало 1910-х годов было временем наибольшего творческого расцвета архитектора. В эти годы он создаёт гостиницу «Астория» на Исаакиевской площади, а также знаменитый Толстовский дом на Троицкой улице, другим фасадом выходящий на набережную реки Фонтанки. Это целостный, близкий современным требованиям жилой комплекс, состоящий из двух лицевых корпусов и двух дворовых. Оба лицевых фасада выделены высокими проездами во двор — тройными арками ренессансного типа. Но главным здесь является композиция внутриквартального пространства — своеобразная улица Лидваля, образованная тремя дворами-интерьерами разных очертаний под открытым небом, средний из которых представляет собой небольшую площадь.

Доходный дом шведского промышленника Э. Нобеля на Лесном проспекте — также одно из программных произведении зодчего: выразительный сводчатый проезд, поддерживаемый пятью парами гранитных колонн, ведет на длинную внутреннюю улицу, где часть корпусов также построена Лидвалем. Эти корпуса — дома для рабочих заводов Нобеля — известны под названием «Нобельский городок».

Вместе с И. А. Фоминым Ф. И. Лидваль разрабатывал планы застройки острова Голодай и в 1912—1914 годах построил жилые дома для рабочих по проекту «Новый Петербург» на Железноводской улице (нынешние адреса — дома № 19 и № 34), создав «разумную композицию», простую и современную. Компактные в плане здания-пропилеи стоят свободно, обозримы со всех сторон и после постройки давали основу для создания в будущем законченного городского ансамбля, что, к сожалению, не было сделано.

После отъезда в Швецию Ф. И. Лидваль работал в компании известного архитектора Альбина Старка и спроектировал в Стокгольме 16 авторских домов, а также принимал участие в разработке проектов ещё 7 зданий (в основном в качестве дизайнера интерьеров). Первым его самостоятельным проектом стали два жилых дома на улице Тюста Гатан (№ 3 и № 5, 1922), в облике которых сочетаются мотивы, характерные для петербургского периода творчества Лидваля, и шведской архитектуры стиля Swedish Grace (шведская грация), отличающегося скромностью и сдержанностью. Среди других реализованных им проектов в Стокгольме — здание нефтяной компании «Shell» на улице Биргер Ярлсгатан и дом на углу улиц Турсгатан и Санкт Эрикс Гатан. Также в начале 1930-х годов Ф. И. Лидваль спроектировал в Стокгольме несколько жилых домов в стиле функционализма.

Память 

 На стене дома № 1/3 («Дома Лидваль») по Каменноостровскому проспекту в 1995 году была установлена мемориальная доска (архитектор В. В. Попов).
 27 мая 2006 года во дворе дома № 1-3 по Малой Конюшенной улице установлена мемориальная доска архитекторам Ф. И. Лидвалю и К. К. Андерсону. Впоследствии мемориальная доска была разбита вандалами.
 «Президентский люкс» в гостинице «Европейская» имеет персональное имя «Лидваль».

Адреса в Санкт-Петербурге 
 1891—1898 — Невский пр., 50 — Садовая ул.,15 ;
 1898—1918 — Каменноостровский пр., 1-3.

Постройки

В Санкт-Петербурге — Петрограде

В других городах Российской империи

В Стокгольме

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия
 
 
 Памятники архитектуры Ленинграда. — Л.: Стройиздат, 1975.
 
 Фредерикс-Лидваль // Сибирская торговая газета. № 29. 7 февраля 1907 года. Тюмень.
 
 
 А. Крицкая. «Что хотел сказать Лидваль? Модерн. Символизм. Реставрация» — Невская типография, 2021 — ISBN 978-5-907298-23-1

Ссылки 
 Фёдор Лидваль // «Энциклопедия Санкт-Петербурга»
 Лидваль Фёдор Иванович
 В. Г. Исаченко. Фёдор Лидваль
 Фотовыставка об архитекторе Фредрике Лидвале (1870—1956)
 Зодчий Фёдор Лидваль, фильм из цикла «Красуйся, град Петров!»
 М. Н. Колотило. Толстовский дом и его знаменитые жители
 М. Н. Колотило. Толстовский дом архитектора Ф. И. Лидваля как историко-культурный организм
 И. В. Сидорчук. Шведский период творчества архитектора Ф. И. Лидваля
 Проекты Ф. И. Лидваля на архитектурном сайте citywalls.ru.

Архитекторы Швеции
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Харькова
Архитекторы Киева
Архитекторы Омска
Архитекторы Саратова
Архитекторы Астрахани
Архитекторы Стокгольма
Архитекторы модерна
Архитекторы неоклассицизма
Русские эмигранты первой волны в Швеции
Члены Петербургского общества архитекторов
Выпускники Санкт-Петербургского второго реального училища
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели вузов Российской империи
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Похороненные в Стокгольме